Johan Erikson (ur. 20 stycznia 1985 w Falun) – szwedzki skoczek narciarski.

Przebieg kariery 

W sezonie 2003/2004, kiedy współpracował ze słoweńskim trenerem Vasją Bajcem, zdobył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 86 punktów, zajmując ostatecznie 38. pozycję. Najwyższe miejsce w konkursie zajął w styczniu 2004 w Libercu – 16. Startował w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie w 2005, zajmując w konkursie na dużej skoczni 48. miejsce. Na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Planicy w 2004 był 38. Występował w klubie Holmens IF. Zajął 15. miejsce podczas MŚJ w Sollefteå w 2003.

W 2004 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie ustanowił swój rekord życiowy, wynoszący 202 metry.

W październiku 2009 zakończył międzynarodową karierę, jednak nie zaniechał startów w mistrzostwach krajowych. W lutym 2015 został powołany do reprezentacji Szwecji na mistrzostwa świata w Falun, jednak oddał jedynie treningowe próby na skoczni normalnej i nie przystąpił do żadnych zawodów.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – nie zakwalifikował się (K-90), 48. miejsce (K-120)
 2009  Liberec – 39. miejsce (K-90), 36. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2004  Planica – 38. miejsce
 2008  Oberstdorf – nie zakwalifikował się
 Drużynowo
 2008  Oberstdorf – 11. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 43. miejsce
 2002  Schonach im Schwarzwald – 26. miejsce
 2003  Sollefteå – 15. miejsce
 Drużynowo
 2001  Karpacz – 10. miejsce
 2002  Schonach im Schwarzwald – 9. miejsce
 2003  Sollefteå – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 38.
 sezon 2004/2005: 82.
 sezon 2007/2008: 84.
 sezon 2008/2009: 64.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003/2004 – 46.
 2006/2007 – 60.
 2007/2008 – 70.
 2008/2009 – 42.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 26.
 2005 – 46.
 2006 – 68.
 2008 – 37.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 34.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 64.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 166.
 sezon 2006/2007: 7.
 sezon 2007/2008: 131.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 20.
 2005: 64.
 2006: 82.
 2008: 45.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 51.
 sezon 2007/2008: 37.
 sezon 2009/2010: 70.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Falun